L'expression « frères ennemis » désigne au sens large deux individus (ou plus) forcément issus — contrairement à l'« ennemi juré », l'« ennemi mortel » ou encore le « pire ennemi » — d'un même milieu ou d'une même provenance déterminée (génétique, familiale, raciale, culturelle, sociale, scolaire, professionnelle, économique, environnementale ou quelconque groupe — non amoureux ou sexuel — d'individus défini...), mais ayant principalement en commun un rapport mutuel et établi d'antagonisme récurrent, qu'il soit de circonstance, contraint, subi bon gré mal gré ou plus ou moins caractérisé (indifférence, mésentente ou désaccords, contradiction, rivalité, adversité, détestation, mépris, hostilité, jalousie, haine...), qui s'exprime généralement jusque dans des comportements relativement réfléchis et dont la gravité, ainsi que le degré de moralité, sont aussi divers que variés et peuvent différer selon les cas ou les situations :

Le rapport n'est pas toujours équilibré dans la réciprocité comportementale : les agissements en ce sens de l'un peuvent être tout aussi bien francs et publiquement assumés, que tacites et éludés, sans qu'ils ne soient obligatoirement proportionnels ou calqués sur les agissements subis par l'autre.

Cette dynamique relationnelle peut parfois amener à une escalade voire des dommages collatéraux (complices, proches et/ou tiers — connus ou inconnus — éventuellement impliqués, bon gré mal gré, dans ladite dynamique) et, dans les cas les plus extrêmes, aboutir — unilatéralement comme mutuellement — à la destruction ou au meurtre (« fratricide » dans le cas de frères biologiques).

Bien que ce terme peut, selon le cas, être un quasi‑synonyme d'« ennemis jurés », « ennemis mortels » ou encore « pires ennemis », la comparaison inverse n'est toutefois pas valide. Aussi, même dans un champ dualiste, ce lien interpersonnel ne doit être confondu ni avec le « faux frère » (synonyme de «  » ou « traître », sans principe de récurrence ni de réciprocité), ni la figure manichéenne du « jumeau diabolique ».

Toponymie 

Les « Frères ennemis », surnom légendaire regroupant deux châteaux forts de la vallée du Haut-Rhin moyen : les châteaux Liebenstein et Sterrenberg.

Mythologie 
 Grecque
 Étéocle et Polynice, fils incestueux d'Œdipe et Jocaste, figures du Cycle thébain et personnages de la Thébaïde.

 Romaine
 Romulus et Rémus, fils jumeaux du dieu Mars et de la vestale Rhéa Silvia, fondateurs légendaires de Rome.

 Nordique
 Les Ases Heimdall et Loki, divinités du panthéon nordique.

 Biblique
 Caïn et Abel, fils d'Adam et Ève, personnages du Livre de la Genèse.
 Moïse, fils d'Amram et Yokébed, et le pharaon Ramsès II, frères adoptifs dans le Livre de l'Exode.

Arts

Théâtre 

La Thébaïde ou Les Frères ennemis, première tragédie de Racine.

Littérature 

Frères ennemis, troisième tome de la série de bande dessinée Les Légendaires, de Patrick Sobral.

Audiovisuel

Cinéma 

 Frères ennemis, film de Gérard Bourgeois sorti en 1910 ;
 Les Frères ennemis, film de Henri Andréani sorti en 1913 ;
 Frères ennemis, film de David Oelhoffen sorti en 2018.

 Frères ennemis (Rolled Stockings), film de Richard Rosson sorti en 1927.

 Frères ennemis (1944), film de Elmo Nüganen sorti en 2015.

Télévision 

 Les Frères ennemis (Brother From Another Series), épisode de la série télévisée Les Simpson diffusé en 1997.

Personnages de fiction

Adaptations 
 Adaptations du duo biblique de Moïse et du pharaon de l'Exode :

 Dans Les Dix Commandements, comédie musicale de 2000.

 Dans les adaptations cinématographiques de Cecil B. DeMille :
 Les Dix Commandements (The Ten Commandments), film muet de 1923 ;
 Les Dix Commandements (The Ten Commandments), péplum épique de 1956.
 dans Le Prince d'Égypte (The Prince of Egypt), film d'animation de 1998.

Univers de fiction 

 Dans l'univers du Krosmoz :
 Les demi‑dieux Ecaflips Kerubim Crépin, Atcham Crépin et Ush Galesh, frères et demi‑frères (Dofus et Wakfu).

 dans l'univers de Kaamelott :
 Les chevaliers de la Table ronde Arthur Pendragon, Roi de Bretagne et Lancelot du Lac, Chevalier du Lac, personnages principaux librement inspirés de leurs homologues légendaires (série télévisuelle originale et ).

 dans l'univers de  :
 Les Coordinateurs amis d'enfance Kira Yamato et Athrun Zala, deutéragonistes de la franchise  (Ère Cosmique).

 Dans l'univers de  :
 Les guerriers de l’espace adverses Son Goku et Vegeta ;
 les Nameks Petit‑Cœur et le Tout‑Puissant.

 dans l'univers des  :
 Les guerriers divins de Zeta et Zeta', les jumeaux Syd de Mizar et Bud d'Alcor de l'adaptation télévisuelle (arc non canonique Asgard).

 dans l'univers de  :
 L'Humain Kazuma Kuwabara et le démon Hiei, alliés de circonstance dans la même bande de protagonistes.

 dans l'univers de  :
 Les Souma maudits Kyou (« le Chat ») et Yuki (« le Rat »), membre des « Douze maudits » (et, par défaut, du même uji), deutéragonistes masculins de l'histoire.

 / 
 Dans l'univers des  :
 Le Maximal Rattrap et l'ancien Predator (ou Predacon) Dinobot, alliés et frères d'armes de circonstance de la franchise  (ビーストウォーズ / Beast Wars).

 Dans l'univers Marvel :
 Les Asgardiens Thor et Loki, frères adoptifs librement inspirés de leurs homologues mythologiques ;
 le fondateur des X‑Men Professeur X et le mutant Magnéto, à la fois amis proches et mutuellement antagonistes ;
 le X‑Men Wolverine et le mutant Dents‑de‑sabre :
 Cobayes de la même expérience et ennemis jurés dans le canon originel ;
 demi‑frères et anciens frères d'armes au sein de la franchise d'adaptations cinématographiques (série Wolverine).

 dans l'univers de « Patrouille du cosmos », ou Star Trek :
 Le semi‑Vulcain Spock et l'Humain Leonard McCoy, collègues et protagonistes de la première génération d'équipage de la franchise (série télévisée originale et œuvres dérivées).

 dans l'univers de « La Guerre des étoiles », ou Star Wars :
 Dans l'univers officiel :
 Le maître Jedi Obi‑Wan Kenobi et son ancien disciple, le seigneur Sith Darth Vader.
 dans l'univers étendu :
 Les Zakeliens Arcann et Thexan, fils jumeaux de l'Empereur Immortel Valkorion et de la Chevalière de Zakel Senya Tirall (Star Wars: The Old Republic).

 / 
 Le général romain Maximus et le prince Commode, frères symboliques et personnages principaux de Gladiator, film de fiction historique et épique de 2000.

Autres 

Les Frères ennemis, duo d'humoristes français actif dans les années 1960-1970.

Voir aussi 

Homonymie de titre